Navezuelas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navezuelas (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Navezuelas (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar